Скалозубов — фамилия; имеет женскую форму Скалозубова.
 Скалозубов, Дмитрий Петрович (1861—1915) — невропатолог, доктор медицины, профессор Московского университета.
 Скалозубов, Николай Лукич (1861—1915) — губернский агроном, депутат II и III Государственной думы от Тобольской губернии (1907—1912).
 Скалозубов, Иван Федорович (род. 1838) — генерал-майор.

Примечания